Miejscowości w USA:
 Fergus Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
Gminy w USA:
 Fergus Falls (ang. Fergus Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail